Bo "Bosse" Johansson kan syfta på:

 Bo Johansson (författare) (1925–2017), svensk författare
 Bo Johansson (friidrottare) (född 1942), svensk långdistanslöpare
 Bo Johansson (fotbollstränare) (född 1942), svensk fotbollstränare och tidigare fotbollsspelare
 Bo Johansson (musikpedagog) (1943–2016), svensk musikpedagog och körledare
 Bo Johansson (tyngdlyftare) (född 1945), svensk tyngdlyftare
 Bo Johansson (finansman) (född 1962), svensk finansman, känd som sponsor av basket- och ishockeyklubbar
 Bo Johansson (VD) (född 1965), svensk bankman och fotbollsledare
 Bo Johansson (politiker, Järfälla), socialdemokratisk politiker, kommunstyrelsens ordförande i Järfälla kommun efter valet 1994 och kommunfullmäktiges ordförande efter valet 2002